Soare este un nume de familie românesc care se poate referi la:

 Alexandrina Soare (n. 1968), handbalistă română
 Alice Soare (1890-1942/43), poetă română
 Anastasia Soare (n. 1958), antreprenoare americană
 Dragoș Soare (n. 1980), politician român
 Georgeta Soare (n. 2000), canotoare română
 Gheorghe Soare, actor român
 Iulia Soare (1920–1971), prozatoare și traducătoare română
 Marius Soare (n. 1987), fotbalist român
 Mircea Soare (1927–1999), universitar român
 Nicolae Soare (n. 1964), fost jucător român de fotbal
 Nicolae Soare (atlet) (n. 1991), atlet român
 Robert I. Soare (n. 1940), matematician american
 Soare Z. Soare (1894–1944), regizor român
 Sterian Soare (n. 1906), rugbist român
 Tiberiu Soare (n. 1977), dirijor român
 Valeriu Soare (n. 1932), jucător român de fotbal

Note

Nume de familie românești